Grajaú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Grajaú (ort), Maranhão, 
 Grajaú (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar